

Toponyme 

 German, une paroisse administrative de l'île de Man ;
 German, une paroisse insulaire de l'île de Man ;
 German, un village du Nord-Est de la République de Macédoine.
 German, une ville située dans le comté de Chenango, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Patronyme 

 Alexeï Guerman Jr (né en 1976), réalisateur et scénariste russe
 Angelin German, homme politique et Résistant français 
 Anna German (1936-1982), chanteuse polonaise d'origine allemande d'URSS
 Lauren German (née en 1978), actrice américaine  
 Iouri Guerman (1910-1967), écrivain et scénariste soviétique
 William Manley German (1851-1933), homme politique canadien en Ontario
 Yael German (née en 1947), ambassadrice d'Israël en France de 2021 à 2022

Autres 
German peut aussi désigner :
 , la langue allemande ;
 , la nationalité ou l'origine allemande ;
 German, prénom germanique ;
 Germán, prénom espagnol ;
 , esprit masculin lié à la pluie et à la grêle dans la mythologie slave.

Voir aussi 
 Toutes les pages commençant par German
 Toutes les pages commençant par Germán
 Germanós de Pátras
 Germanus